

Cinema 
Questo mondo è meraviglioso (It's a Wonderful World) – film del 1939 diretto da W. S. Van Dyke
It's a Wonderful World – film del 1956 diretto da Val Guest

Musica 
It's a Wonderful World – album dei Mr. Children del 2002

Pagine correlate 
Wonderful World
A Wonderful World